Гриденино — название нескольких населённых пунктов:
 Гриденино — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Гриденино — деревня в Любимском районе Ярославской области.